Ceratizit-WNT Pro Cycling er et professionelt cykelhold for kvinder, som blev etableret med start fra 1. januar 2014. Holdet er baseret i Tyskland, og deltager i eliteløb i landevejscykling. Efter at have fungeret som amatørklub, fik holdet i 2017 status som UCI-hold.

Holdet

2020

2019

2018

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra Tyskland
Cykelhold for kvinder
Etableret i 2014